SÍ steht für:
 häufiger den färöischen Fußballverein SÍ Sørvágur 
 seltener den färöischen Fußballverein SÍ Sumba